Miyakojima – città giapponese 
Miyakojima – isola giapponese 
Miyakojima – stazione della metropolitana di Osaka